Brün steht für:

 Brün (Wenden), Ortsteil der Gemeinde Wenden (Sauerland)
 Brün, Weiler im Ort Valendas, Kanton Graubünden, Schweiz

Brün ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Brün (1918–2000), deutscher Musiktheoretiker und Komponist 
 Theodor Brün (1885–1981), deutscher Maler

Siehe auch:
 Bairbre de Brún
 Brünn (Begriffsklärung)
 Bryn